La Provençale peut désigner :
 La Provençale, un ballet de Jean-Georges Noverre ;
 l'autoroute A8 en France.